Barahna är ett släkte av spindlar. Barahna ingår i familjen Stiphidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Barahna